Lutold, Lütold, Lüthold ou Leuthold peut faire référence à :

Prénom 
Lutold (fl. )
Lütold de Rümligen (fl. )
Lutold de Znaïm (mort en 1112) 
Lüthold de Sumiswald, fondateur du château de Sumiswald (1225)
Lütold de Houwinstein (fl. )
Lütold de Griesenberg, (fl. )
Leuthold I de Rotheln, évêque de Basel (mort en 1213)
Lütold I de Aarburg, évêque de Basel (mort en 1249)
Seigneurs de Regensberg:
Lütold d'Affoltern (fl. )
Lütold II et Lütold III, fondateurs de l'abbaye Fahr (1130)
Lütold IV, fondateur de l'abbaye Rüti (1206)
Lütold V, fondateur du château et de la ville de Regensberg (1244)
Lütold VI, (fl. )
Lütold VII (fl. )
Lütold VIII (mort en 1326)

Nom de famille 
Heinrich Leuthold (1827-1879), traducteur et poète suisse
(de) (1966- ), physicien Suisse
 (1958- ), politicien Suisse